

Patronyme 

 , scénariste américain pour la télévision ;
 Henry van Etten (1893-1968), missionnaire quaker d'origines néerlandaise et française ;
  (1874–1941), marin américain ;
  (1871-?), compositrice et chanteuse américaine ;
 Sharon Van Etten, auteure-compositrice-interprète et actrice américaine.

Toponyme 

 Van Etten, une  ville située dans le comté de Chemung, dans l' État de New York ;
 Van Etten, une census-designated place située dans l’État de New York.